Saluda Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Saluda Township (Indiana)
 Saluda Township (North Carolina)